A Copa Européia de Futebol Americano  é uma competição continental contestada pelos países membros da EFAF. O torneio serve como qualificatória para a Copa do Mundo de Futebol Americano.

Divisões
O torneio consiste de três divisões. O vencedor de uma divisão menor pode ser promovido para uma divisão maior para torneios subsequentes. 

Divisão A:

Grupo A
 Alemanha
 Suécia
 Finlândia
Grupo B
 França
 Áustria
 Dinamarca

Divisão B:
 República Tcheca
 Grã-Bretanha
 Itália
 Sérvia

Divisão C:
 Holanda
 Rússia
 Suíça
 Espanha

Resultados

Participações

Rankings

 *semi-finalista em 2000 e 2001 (Decisão de 3° Lugar não jogada)

Ligações Externas
 EFAF Europeans Championship

Competições de futebol americano